Le tournoi de tennis de Sarasota est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Alicia Molik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sarasota
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2003
Sarasota
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en mars 2003
Tennis en avril 2003